MŽRKL liga za 2013./14. je trinaesto izdanje Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjeluje dvanaest klubova iz pet država, a prvi put se ligaški dio igra u dvije skupine. Prvakom je prvi put u povijesti postala ekipa Radivoj Korać iz Beograda.

Sudionici 
  Play off -  Sarajevo
  Čelik - Zenica
  Budućnost - Podgorica
  Medveščak - Zagreb
  Athlete - Celje
  Grosuplje - Grosuplje
  Triglav - Kranj
  Crvena zvezda - Beograd
  Partizan - Beograd
  Radivoj Korać, - Beograd
  Vojvodina -  Novi Sad
  Srbobran - Srbobran

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Grupa A

Grupa B

Doigravanje

Četvrtzavršnica 
Igra se na dvije pobjede

Final Four 
Igrano 7. i 8. ožujka 2014. u Podgorici.

Poveznice 
 MŽRKL
 MEL liga 2013./14.
 WBFAL liga 2013./14.

Izvori 
 mzrkl.org, ljestvice 2013./14. , pristupljeno 15. veljače 2014.
 mzrkl.org raspored i rezultati 2013./14. , pristupljeno 15. veljače 2014.
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 15. veljače 2014.
 eurobasket.com, stranica lige
 srbijasport.net, ljestvica skupine A, pristupljeno 15. veljače 2014.
 srbijasport.net, ljestvica skupine B, pristupljeno 15. veljače 2014.

2013-14